Wumme ist
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Handfeuerwaffe oder Kanone
 eine deutsche Kinderhörspielserie von Ernestine Koch, siehe Wumme (Hörspielserie)

Siehe auch:
 Wümme (Begriffsklärung)